Get Ready (nummer), een liedje van de Amerikaans soulgroep The Temptations

 Get Ready (Rare Earth), een album van de Amerikaanse band Rare Earth uit 1969
 Get Ready (Mighty Diamonds), een album van de Jamaicaanse muziekgroep uit 1988
 Get Ready (New Order), een album van de Engelse rockband New Order uit 2001
 Get Ready (Human Nature), een album van het Australische zanggezelschap Human Nature uit 2007

 Get Ready!, een Belgische popgroep
 Get ready! (2 Unlimited), een studioalbum